Dysponetus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Levinsen 1879. Dysponetus ingår i familjen Chrysopetalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Dysponetus